Леся Владимировна Василенко (род. 31 марта 1987, Киев, УССР, СССР) — украинская юристка, правозащитница, общественная деятельница, основательца и председательница правления правозащитной организации «Юридическая Сотня», которая оказывает помощь военнослужащим и ветеранам, сопредседатель Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины.

Входит в список журнала «Kyiv Post» 30 украинцев, которые достигли успеха до того, как им исполнилось 30 лет.

Образование 
2004—2010 — Институт международных отношений КНУ им. Шевченко, специальность «Международное право» и «Международное публичное право», получила магистерскую степень.

2010—2011 — Университетский колледж Лондона. Степень LLM по специальности «Права человека и международное экологическое право».

Свободно владеет английским и французским языками.

Профессиональная и общественная деятельность 
2005—2008 — помощница адвоката и консультант в украинской иностранной юридической коллегии.

Июль-август 2008 — проходила стажировку в ООН в Женеве, Швейцария.

2008—2010 — координатор проектов и советник по правовым вопросам компаний «Триангл Консалтинг» и «Election Mall» Украины.

2011-2013 — юрист в международной компании «Би. Си. Томс и Ко».

2013—2016 — основатель и партнёр компании «Кей. Си. Джи Инвестмент Консалтинг».

2014 — помощник Председателя Комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине.

Кандидат в народные депутаты от партии «Голос» на парламентских выборах 2019, № 17 в списке.

По итогам выборов избрана народным депутатом.

4 сентября 2020 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

«Юридическая сотня» 
С началом войны на востоке Украины сменила карьеру юриста в области корпоративного права на работу в общественном секторе. На такой шаг её вдохновила поездка в июне 2014 года в военный госпиталь, где лечились раненые участники войны на востоке Украины. После посещения госпиталя Василенко поняла, что военные нуждаются в помощи юристов, поскольку не знают в достаточной мере информации о правах и социальной поддержке, которую им должно было обеспечить государство.

Разработала «Памятки участникам АТО» — иллюстрированный справочник о правах, обязанностях и социальных гарантиях ветеранов АТО.

В январе 2015 года стала основателем правозащитной организации «Юридическая сотня», деятельность которой направлена на социально-правовой защите военнослужащих и их семей.

Создала бесплатную горячую линию правовой помощи и всеукраинскую сеть юристов-волонтёров, которые оказывали бесплатную помощь и обеспечивали сопровождение ветеранов АТО в судах и в их общении с органами государственной власти в течение 2014—2019 годов.

С 1 марта 2019 года ОО «Юридическая Сотня» предоставляет только первичную правовую помощь.

С января 2015 — член межведомственной комиссии по вопросам рассмотрения материалов о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении «антитеррористической операции».

Инициатор проекта внесения изменений в порядок предоставления статуса участника боевых действий, который вошёл в основу новой редакции закона о порядке предоставления этого статуса и позволил значительно ускорить данную процедуру.

С января 2016 — сопредседатель Совета волонтёров при Министерстве обороны Украины.

С 2016 года привлекается как эксперт и консультант проектов Всемирного банка и ОБСЕ по вопросам защиты и интеграции ветеранов.

С февраля 2017 — член общественного совета при Министерстве информационной политики.

Законотворческая деятельность 
Соавтор законопроектов по повышению социальной защиты ветеранов и военнослужащих, а также проекта государственной целевой программы психологической, медицинской и физической реабилитации, профессиональной адаптации и социальной интеграции участников АТО и членов их семей.

Скандалы 
27 декабря 2022 года Василенко опубликовала твит, в котором рассказала о восьмилетнем мальчике Марке, который пережил «российскую артиллерийскую атаку». Твит содержал фотографию грустного мальчика с испачканным лицом, на которой, как утверждалось, изображён Марк. Однако пользователи сети выяснили, что фотография была взята с обложки художественного романа ирландской писательницы Кристины Маккенна, вышедшего в 2013 году. Через сутки Василенко без комментариев удалила твит, просмотренный 3 миллиона раз.

Примечания 

Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Члены партии «Голос» (Украина)
Женщины-политики Украины
Юристы Украины
Выпускники Университетского колледжа Лондона
Выпускники Института международных отношений Киевского университета
Общественные деятели Украины
Правозащитники Украины
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы